National Soccer League (Australia) – lega calcistica australiana, attiva dal 1977 al 2004
 National Soccer League (Sudafrica) – lega calcistica sudafricana, attiva dal 1985 al 1995
 National Soccer League (Papua Nuova Guinea) – dal 2006 massimo campionato calcistico della Papua Nuova Guinea
 National Soccer League (Canada) -  nome della Canadian National Soccer League dal 1926 al 1992